Guillaume Deffontaines (1968-), est un directeur de la photographie français.
 
Patronyme français